Буковица Доња може да се односи на:

 Буковица Доња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Буковица Доња (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Буковица
 Доња Буковица